Bernhard Pleskow ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Pleskow († 1367), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Bernhard Pleskow († 1412), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck